Virus (biologie), een submicroscopisch infectieus deeltje

Vernoemd 
 Computervirus, een vorm van besmettelijke software

Muziek 
 Virus (radioprogramma), een programma op Radio 4 (Nederland)
 Virus (Argentijnse band), een Argentijnse band
 Virus (Heavenly), een album van de Franse powermetalband Heavenly uit 2006
 Virus (Hypocrisy), een album van de Zweedse deathmetalband Hypocrisy uit 2005
 Virus (Iron Maiden), een single van de Engelse heavymetalband Iron Maiden uit 1996
 Virus (Noorse band), een Noorse band
 Virus (Russische band), een Russische band
 The Virus, een Amerikaanse punkband
 Access Virus, een synthesizer geproduceerd door het Duitse bedrijf Access Music GmbH
 4us (uitgesproken als "virus"), een album van de nederpopgroep Doe Maar uit 1983

Films 
 Virus (1980), een Japanse rampenfilm uit 1980
 Virus (1995), een Amerikaanse televisiefilm uit 1995
 Virus (1996), een Amerikaanse actiethriller uit 1996
 Virus (1999), een Amerikaanse sciencefiction-horrorfilm van regisseur John Bruno uit 1999
 Virus (2007), een Indische dramafilm van Shankar uit 2007

Overig 
 Virus (auto), een voormalig Frans automerk
 Virus (Dark Horse), een Canadese stripreeks
 Virus (strip), stripalbum nr. 33 uit de reeks Robbedoes en Kwabbernoot
 Virus (televisieprogramma), een televisieprogramma op Canvas

Zie ook 
 Virus Festival, een cultureel festival in Eindhoven sinds 1991
 The Ring: Virus, een Zuid-Koreaanse horrorfilm van regisseur Kim Dong-Bin uit 1999
 Flying Virus, een Braziliaans-Amerikaanse horrorfilm van regisseur Jeff Hare uit 2001